Rosamond steht für:

 weiblicher Vorname, siehe Rosamund #Namensträgerinnen (alle Varianten)
 Rosamond (Kalifornien), Kleinstadt im Kern County
 Rosamond Gifford Zoo, in der Stadt Syracuse im US-Bundesstaat New York